Nasippittalaajik bezeichnet:
 Nasippittalaajik (Insel, bei Ikkatteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Nasippittalaajik (Insel, bei Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Nasippittalaajik (Insel, Nigertuluup Immikkeertiva), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland